Raches kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Râches, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Grekland 

 Rákhai, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Ráches, bergstopp, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar